20-мм зенітна гармата FlaK 30/38/Flakvierling () — німецька зенітна гармата періоду Другої світової війни. 20-мм зенітна гармата Flak 30 () та її удосконалена версія Flak 38 застосовувалися повсюдно Збройними силами Німеччини та її сателітами протягом усієї світової війни й відносилась до однієї з найбільш розповсюджених гармат воєнного часу. Модифікація Flakvierling 38 була зчетвереною версією Flak 38.

Тактико-технічні характеристики

Посилання 

 FlaK30/38 and FlaKvierling 38 
 2 cm Flak 38: A.A./A.T. Gun 
  
 2 cm FlaK 30 
 2-см зенитный автомат FlaK 30/38

Література 
 Gander, Terry and Chamberlain, Peter. Weapons of the Third Reich: An Encyclopedic Survey of All Small Arms, Artillery and Special Weapons of the German Land Forces 1939–1945. New York: Doubleday, 1979 ISBN 0-385-15090-3
 Hogg, Ian V. German Artillery of World War Two. 2nd corrected edition. Mechanicsville, PA: Stackpole Books, 1997 ISBN 1-85367-480-X
 Chinn, George M.: «Chapter 13 Rheinmetall-Borsig Automatic Aircraft Cannon», The Machine Gun — History, Evolution, and Development of Manual, Automatic, and Airborne Repeating Weapons, Volume I, s. 553. Bureau of Ordnance,, 1951

Відео 
 2 cm FlaK 30

Примітки 

Артилерія Другої світової війни
Гармати Німеччини
Зенітна артилерія
Артилерія калібру 20 мм
Зброя вермахту